Улица Писарева в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района появилась в 1949 году, а названа она в честь русского публициста и литературного критика Дмитрия Ивановича Писарева (1840—1868). Улица протянулась от ул. Янаульской до ул. Мезенской. Чтобы добраться к ней, нам следует ехать на автобусе до остановки «Рынок Гайва» или остановки «Ул. Репина».
Застройка на улице велась в 1950-е--1960-е годы. В числе самых первых были заселены двухэтажные шлакоблочные дома: № 4 (1950) и 8 (1951). Тогда же в 1951 году здесь появились двухэтажные кирпичные дома: 49, 53, 55, 59.

В 1960-е годы, как правило, сдавались 4-х и 5-и этажные кирпичные «хрущевки» по: ул. Писарева, 7 (1960), ул. Писарева, 11 (1961), ул. Писарева, 26 (1964), ул. Писарева, 30 (1967), ул. Писарева, 28 (1968), ул. Писарева, 34 (1969). Правда, в том же 1960 годы был принят в эксплуатацию двухэтажный кирпичный дом по ул. Писарева, 45.

Но на улице есть и новостройки. Так в 2012 году по ул. Писарева, 56 в рамках реализации президентской программы обеспечения жильём военнослужащих сдан жилой комплекс для военнослужащих, который открыл двери 315 офицерам и их семьям. Центром заказчика-застройщика — силами строительной компании «СПЕЦ-Строй ДТА» было воздвигнуто 18 тыс. м² жилого помещения.

Самым известным зданием на начальном отрезке улицы Писарева (другой адрес — Вильямса, 1) является кинотеатр или детский центр досуга и творчества «Родина» (1949 г., ул. Писарева, 1).

Улица сверху видится в виде рыболовного крючка, который с наживкой забрасывают тут в реки Каму или Гайву на берегу, а то и в лодке вездесущие рыбаки. Строения вдоль железнодорожной линии Пермь-Сортировочная-Лёвшино (запущена в 1962 г.) видятся нам как наконечник крючка, если продолжить это образное сравнение. Здесь в 1980-е-1990-е годы работал хлебозавод № 9. Его производственная база с земельным участком по ул. Писарева, 1а в 2000-е годы была продана. И теперь по этому адресу различные компании и организации.
По ул. Писарева, 2а, корп. 1 располагается ООО «Квин» крупнейшее предприятие Пермского края. О надежности и стабильности фирмы говорят её рейтинги. По рейтингу РА «Эксперт» две тысячи восьмого года «Самые динамичные фирмы среднего бизнеса РФ и Урала» фирма «Квин» заняла 1 место среди металлоторгующих фирм.

На следующем отрезке улицы находится небольшое предприятие ООО «Монолит». Фирма (не путать с фирмами однодневками) возникла где-то в 1991 году и занимается вторсырьем: сбор, переработка и утилизация отходов. Напротив, на углу улиц Писарева, 2 и Барнаульская, 1 в двухэтажном здании располагается Орджоникидзевский ОВД. Теперь это отдел полиции № 5 управления МВД России.

Местные жители ещё помнят по 1980-м-1990-м годам ресторан «Гайва» по ул. Писарева, 13. Теперь в этом двухэтажном здании — Кафе «Космос», магазин «Семья» (до 2017 г. Виват), сауна и стоматкабинет.

Вторым известным всем объектом на улице Писарева является колхозный рынок (арх. К. Э. Куноф, ул. Писарева, 25, 1955 г.). На третьем отрезки улицы отметим вечернюю школу № 16 или бывшую ШРМ № 16 (ул. Писарева, 35) и ресторан «Лукоморье» или по советским годам — популярное детское кафе с одноимённым названием (ул. Писарева, 37).

Проходя четвёртый отрезок улицы, мы идем мимо парка им. Чехова, который строился в 1950—1951 годах по проекту архитектора К. Э. Кунофа. Умело использовав природные условия, рельеф территории, березовую рощу естественного происхождения, строители Камской ГЭС создали замечательное место отдыха для жителей.

Далее ещё один известный объект — больничный городок (ул. Писарева, 56). Его возведение началось в 1949 году вместе со строительством Камской ГЭС. В 1955 году по итогам ежегодных конкурсов на лучшие жилые дома и гражданские здания, построенные в городах и рабочих посёлках, управлением по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР был отмечен почётной грамотой архитектор М. И. Фрог — автор проекта привязки типового больничного городка.
Со временем больничный городок превратился в современное лечебное учреждение, где оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь жителям микрорайона Гайва (48 тысяч человек), Орджоникидзевского района и прилегающих территорий Пермского края. Основные направления деятельности — хирургия и травматология, а также гинекология и акушерство. В 1988 году здесь было открыто отделение анестезиологии-реанимации, оснащенное современной наркозно-дыхательной и контролирующей аппаратурой. В январе 2008 года в МСЧ № 7 открывается единственное в Орджоникидзевском районе отделение сестринского ухода. В 2012 году на территорию больничного городка переехала с улицы Звенигородской и коллектив гайвинской подстанции «скорая помощь». За более чем 60-летнюю историю МСЧ № 7 выросла в крупное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение со стационаром на 275 коек, штатом специалистов 348 человек.

Писарева